Brülow ist der Name von
 Caspar Brülow (1585–1627), Hochschullehrer, Philologe und lateinischer Dramatiker
 Karl Pawlowitsch Brjullow (1799–1852), russischer Maler